Who's Greatest Hits — сборник лучших песен рок-группы The Who.

Список композиций

Сертификации

Примечания 

Сборники 1983 года
Сборники MCA Records
Альбомы The Who
Альбомы, спродюсированные Глином Джонсом
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Великобритании